Flatters ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Flatters (* 2000), britischer Schauspieler und Filmemacher
 Paul Flatters (1839–1881), französischer Afrikaforscher
 Richard Flatters (1822–1876), deutscher Maler